Pauta (jornalismo) - conjunto de assuntos que compõem uma edição de jornal, revista ou noticiário de ou televisão
 Pauta (música) - conjunto de linhas sobre as quais é escrita uma partitura
 Papel pautado - folha com traços paralelos para auxiliar a escrita direita.
 Pauta tributária - valor estabelecido pela autoridade fiscal para a cobrança de impostos por substituição tributária
 Pauta Distribuidora - empresa brasileira distribuidora de produtos de informática

Desambiguação